Die Nemzeti Bajnokság 1995/96 war die 95. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 4. August 1995 und endete am 30. Juni 1996. Von Ende November 1995 bis Mitte März 1996 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum 26. Mal Ferencváros Budapest.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die vier Letztplatzierten bestritten zwei Relegationsspiele mit Hin- und Rückspiel.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}

Dadurch schafften Fehérvár Parmalat, Békéscsaba, Győr und Pécs den Klassenverbleib.

Weblinks 
 Hungary 1995/96 auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1996
Fußballsaison 1995/96